Foissac (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Foissac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje